European Open 2004 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 1 по 6 марта 2004 года в Портомасо, Мальта. Победителем турнира стал Стивен Магуайр, обыгравший в финале Джимми Уайта со счётом 9:3.

Это был последний розыгрыш European Open.

Высший брейк 

 137 — Стивен Магуайр
 144 — Майкл Джадж (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

European Open
2004 год в снукере